"Life on Mars?", canção de David Bowie
 Life on Mars (programa de televisão), drama britânico
 Life on Mars (trilha sonora)
 Life on Mars (telessérie estadunidense), remake do drama britânico
 Life on Mars, livro escrito por Giovanni Schiaparelli
 Life on Mars, parte da linha de brinquedos LEGO Space
 Life on Mars, álbum da dupla australiana The Veronicas

Desambiguação